Manegsombo peut désigner :
Manegsombo, la commune située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso
Manegsombo, la commune située dans le département de Saaba au Burkina Faso